Bitwa morska pod Olandią (1676) – stoczona 1 czerwca 1676 podczas wojny duńsko-szwedzkiej 1675–1679
 Bitwa morska pod Olandią (1789) – stoczona 26 lipca 1789 podczas wojny rosyjsko-szwedzkiej 1788–1790